Никола́й Толмачёв:
 Толмачёв, Николай Гурьевич (1895—1919) — российский революционер, большевик.
 Толмачёв, Николай Павлович (1917—1988) — полковник, Герой Советского Союза.